Velika nagrada Avstrije 2002 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 12. maja 2002.

V kvalifikacijah je bil najhitrejši dirkač moštva Ferrari Rubens Barrichello, medtem ko se je njegov moštveni kolega Michael Schumacher uvrstil na tretje mesto. Z drugega položaja je štartal Juan Pablo Montoya iz moštva BMW Williams.

Barrichello je bil večji del dirke na vodilnem položaju, a je po ukazu vodje moštva Jeana Todta v zadnjem krogu moral upočasniti in prepustiti zmago Schumacherju, ki je tako osvojil dodatne štiri točke za dirkaško prvenstvo. Zaradi tega dogodka je FIA v naslednji sezoni 2003 prepovedala tovrstne ukaze. Montoya se je uvrstil na tretje mesto.

Dirko je poleg kontroverzne dvojne zmage Ferrarija zaznamovala huda nesreča, ki se je pripetila v 28. krogu, ko je Nick Heidfeld iz moštva Sauber izgubil oblast nad dirkalnikom in močno trčil v dirkalnik Takume Sata iz moštva Jordan. Oba dirkača sta nesrečo prestala z lažjimi poškodbami.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:08,082
|
|-
! 2
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:08,364
| +0,282
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:08,704
| +0,622
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:09,118
| +1,036
|-
! 5
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:09,129
| +1,047
|-
! 6
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:09,154
| +1,072
|-
! 7
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:09,228
| +1,146
|-
! 8
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:09,335
| +1,273
|-
! 9
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:09,561
| +1,479
|-
! 10
| 24
|  Mika Salo 
| Toyota
| 1:09,661
| +1,579
|-
! 11
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:09,671
| +1,589
|-
! 12
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:09,723
| +1,641
|-
! 13
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:09,780
| +1,698
|-
! 14
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:09,818
| +1,736
|-
! 15
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:09,901
| +1,819
|-
! 16
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:09,980
| +1,898
|-
! 17
| 11
|  Jacques Villeneuve 
| BAR-Honda
| 1:10,051
| +1,969
|-
! 18
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:10,058
| +1,976
|-
! 19
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:10,533
| +2,451
|-
! 20
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:10,741
| +2,659
|-
! 21
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:11,388
| +3,306
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:12,336
| +4,254
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| 1:33:51,562
| 3
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| + 0,182 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 71
| + 17,730 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 71
| + 18,448 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 71
| + 49,965 s
| 15
| 2
|-
! 6
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 50,672 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 71
| + 51,229 s
| 13
|  
|-
! 8
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 71
| + 1:09,425
| 10
|  
|-
! 9
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 71
| + 1:09,718
| 14
|  
|-
! 10
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 70
| Motor
| 17
|  
|-
! 11
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 12
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 69
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 44
| Pritisk goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 42
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 38
| Hidravlika
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 27
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 26
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 22
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 7
| Vzmetenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 5
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 2
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Pedal za plin
| 19
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002